Příjmení Puchner nese více různých osobností:

 Kryštof Puchner (???–1713/1716) – františkán působící v českých zemích
 Mikuláš Puchner (1829–1490) – dvacátý velmistr a generál řádu Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou
 Willy Puchner (* 1952) – rakouský fotograf, umělec, grafik a výtvarník